Montereau ist der Name folgender französischer Gemeinden:

 Montereau im Département Loiret
 Montereau-sur-le-Jard im Département Seine-et-Marne
 Montereau-Fault-Yonne im Département Seine-et-Marne
siehe auch: Schlacht bei Montereau (bei Montereau-Fault-Yonne) am 18. Februar 1814